Friends Union é um clube de futebol do Nepal. Seu último registro na primeira divisão foi em 1967/68.

Clubes de futebol do Nepal